Torneå eller Tornio kan syfta på:

Torneå – stad i Finland
Torneå PV – idrottsförening i Finland
Torne älv – vattendrag i Finland
Tornio (robotbåt, 2003) – en fartygsklass bestående av robotbåtar som används av den finska marinen
 Torneå församling – ursprungligt namn på Nedertorneå församling
 Torneå stadsförsamling – en församling utbruten ur Torneå församling 1620, efter 1809 del av Finland